Америка (-{America}-) има више значења:

Географска, политичка, језичка
 Америке, тј. амерички континенти:
Северна Америка
Северна Америка (регија)
Средња Америка (Централна Америка, Мексико, Антили и Бахами)
Централна Америка
Јужна Америка
 Сједињене Америчке Државе
 Мала Америка (Зрењанин), део Зрењанина

Англоамерика
Латиноамерика

Језички критеријум:
Хиспаноамерика
Ибероамерика

Остало 
Америго Веспучи, италијански истраживач и картограф
 Америка (музички састав), амерички рок бенд
 -{America}- (албум), албум бенда Америка
 -{America}- (песма Рејзорлајта), песма групе Рејзорлајт
 Америка (филм), филм из 1924.
 Америка (теленовела), теленовела из 2005.
 Америка (Кунео)
 Америка (Торино)
 Америка, Реган (Нуево Ларедо)
 Америка (Бакум)
 Америка (Бустаманте)
 Америка (Виља Корзо)
 Америка (Ермосиљо)
 Америка (Ла Тринитарија)
 Америка (Нуево Ларедо)
 Америка (Хенерал Плутарко Елијас Каљес)
 Америка (резерват природе)